Oostenrijkse hockeyploeg (mannen)
 Oostenrijkse hockeyploeg (vrouwen)